Корнедо-Вичентино () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 10 552 человека, плотность населения составляет 459 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 36073. Телефонный код — 0445.

Покровителем населённого пункта считается святой Иоанн Креститель.

Города-побратимы 
  Собрадинью, Бразилия (2002)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта